Ва́щенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Ващенко, Алексей Егорович (1921—1942) — красноармеец, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Ващенко, Анатолий Михайлович — Георгиевский кавалер; поручик; 9 сентября 1915.
 Ващенко, Анатолий Фёдорович (род. 1937) — специалист в области ракетно-космической техники, лауреат Ленинской (1984) и Государственной премий СССР (1972), Заслуженный машиностроитель РФ (1995).
 Ващенко, Андрей Александрович (род. 1971) — ректор Волгоградского института бизнеса.
 
 Ващенко, Виктор Павлович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Ващенко, Виктор Семёнович (1924—1986) — советский руководитель в горнорудной промышленности и научный работник.
 Ващенко, Виталий Васильевич (род. 1977) — эстонский футболист.
 Ващенко, Владимир Александрович (род. 1958) — белорусский государственный деятель, министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.
 Ващенко, Вячеслав Андреевич (род. 1947) — советский и украинский учёный.
 Ващенко, Гавриил Харитонович (1928—2014) — советский и белорусский художник.
 
 Ващенко, Евгений Петрович (1887—1979) — русский и болгарский график, живописец, сценограф.
 
 Ващенко, Илья Михайлович (1936—2021) — советский и российский почвовед.
 Ващенко, Никита Андреевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Ващенко, Николай Анфимович (род. 1921) — полный кавалер ордена Славы.
 Ващенко, Татьяна Титовна (род. 1940) — советский и украинская пианистка, дирижёр.
 Ващенко, Юлия Юрьевна (род. 1978) — украинская футболистка.

Составные фамилии 
 Ващенко-Екатеринчева, Вера Ивановна (1924—?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ващенков